Aktivität (lateinisch activus „tätig, wirksam“) steht für:
 Tätigkeit, Handeln des Menschen
 Aktivität (Psychologie), eine eher unmittelbar und durch innere Bedingungen ausgelöste Tätigkeit eines Organismus bzw. einer Person
 Aktivität (Chemie), eine thermodynamische Größe
 Aktivität (Physik),  physikalische Größe als Beschreibung eines radioaktiven Stoffs
 Aktivität (UML), in der Unified Modeling Language ein Modellelement für die Spezifikation des Verhaltens eines Systems
 Katalysatoraktivität, in Biochemie und Katalysatortechnik eine kinetische Größe
 in Workflows die kleinste Ausführungseinheit, siehe Workflow-Management
 ein Begriff der Aktivitätsanalyse
 Körperliche Aktivität, die physische Bewegung eines Menschen, die er selbst ausführt
 Intrinsische Aktivität, in der Pharmakodynamik ein Maß für die Wirkstärke, die Zellfunktion zu ändern, die aus der Bindung eines Liganden an einen Rezeptor resultiert
 Elektrodermale Aktivität, kurzzeitiges Absinken des elektrischen Leitungswiderstandes der Haut, bewirkt durch die typische Erhöhung des Sympathikotonus bei emotional-affektiven Reaktionen
 Star-Aktivität, in der Molekularbiologie die Fähigkeit eines Restriktionsenzyms, unter speziellen Bedingungen an anderen als den Standarderkennungssequenzen an die DNA zu binden und sie dort zu spalten
 Optische Aktivität, Eigenschaft mancher durchsichtiger Materialien, die Polarisationsrichtung des Lichts zu drehen
 Biologische Aktivität, die Gesamtheit der im Boden ablaufenden biologischen Prozesse

Siehe auch:
 Aktivitas (studierende Mitglieder von Studentenverbindungen)
 Aktivierung (Begriffsklärung)